

Carriera

Club 
Dopo aver trascorso tutte le giovanili in Brasile, si trasferisce in Ungheria, dove esordisce nella massima divisione. Dopo una stagione in terza serie, passa in seconda serie con il Szombathelyi Haladás, squadra con la quale raggiunge nuovamente la massima serie.

Passa quindi al Ferencváros dove, in tre anni, conquista un campionato, una supercoppa e due coppe nazionali. Dopo una parentesi in patria con l'Atletico Paranaense, ritorna al Ferencváros.

Dopo la retrocessione del Ferencváros passa al Debrecen per tre stagioni, durante la quale arricchisce il suo Palmares di due campionati, una coppa di Ungheria e tre Supercoppe.

A metà della quarta stagione si trasferisce a Cipro, sponda Omonia Nicosia, dove immediatamente conquista il titolo; nelle due successive stagioni contribuisce alla vittoria di due Coppe ed una Supercoppa nazionali.

Nazionale 
Brasiliano naturalizzato ungherese ha totalizzato con la nazionale di adozione 16 presenze, senza reti all'attivo.

Statistiche

Presenze e reti nei club 

Statistiche aggiornate al 30 maggio 2012.

Cronologia presenze e reti in nazionale

Palmarès

Club

Competizioni nazionali 
 
Ferencváros: 2003-2004, 20108-2019, 2020-2021
Debrecen: 2006-2007, 2008-2009

 Coppe d'Ungheria: 3
Ferencváros: 2002-2003, 2003-2004
Debrecen: 2007-2008

 Supercoppe d'Ungheria: 4
Ferencváros: 2004
Debrecen: 2006, 2007, 2009

 
Omonia: 2009-2010

 Coppa di Cipro: 2
2010-2011, 2011-2012

 Supercoppa di Cipro: 1
2010

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale ungherese